Weeks réfère notamment à  :

Patronyme 

 Alice Mary Weeks (1909-1988), minéralogiste , la première à proposer le concept d'oxydation des gisements de minerai qui contiennent de l'uranium, du vanadium et d'autres métaux accessoire ;
 Barbara Weeks (1913-2003), actrice de cinéma et radiophonique américaine ;
 Brent Weeks (1977-), écrivain américain de fantasy, connu pour sa trilogie de L'Ange de la Nuit ;
 Edwin Lord Weeks (1849-1903), peintre orientaliste américain ;
 Jeffrey Weeks (1956-), mathématicien américain ;
 Jemile Weeks (1987-), joueur américain de baseball ;
 John W. Weeks (1860-1926), homme politique américain ;
 John Weeks (né en 1934), compositeur britannique ;
 Kermit Weeks (1953-), aviateur américain ;
 Kent R. Weeks (1941-), égyptologue américain ;
 Lee Weeks (1960-), dessinateur de comics américain ;
 Michelle Weeks (19?-), chanteuse, productrice, danseuse et actrice américaine ;
 Mary Elvira Weeks (1892–1975), chimiste et historienne des sciences américaine ;
 Perdita Weeks (1985-), actrice galloise ;
 Rickie Weeks (1982-), joueur américain de baseball ;
 Sinclair Weeks (1893-1972), homme politique américain ;
 Steve Weeks (1958-), gardien de but de hockey sur glace canadien ;
 Theo Lewis Weeks (1990-), footballeur libérien ;
 William Rawle Weeks (1920-2009), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Willie Weeks (1947-), bassiste américain.

Géologie 
 La formation de Weeks, une formation géologique située dans l'Utah.

Musique 
 Astral Weeks, album de Van Morrison (1968).